Medaglia al valore atletico – onorificenza conferita dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano
 Medaglia al valor militare – onorificenza italiana
 Medaglia al Valore – onorificenza israeliana